Quem Eu Sou pode se referir a:

Música 
 Quem Eu Sou, canção da banda pop brasileira Hori, em 2010 
 Quem Eu Sou, canção da cantora pop brasileira Sandy, em 2010

Filme 
 Quem Sou Eu? - filme honconguês de artes marciais de 1998 que foi dirigido, escrito e atuado pelo Jackie Chan.
Desambiguação